Råby kan henvise til flere bebyggelser:

 Råby (Råby Sogn) i Råby Sogn ved Randers Fjord
 Råby (Stevns) i Holtug Sogn på Stevns
 Råby i Sverige, flere forekomster, flertydig

Referencer